Японія
 Наруто — місто в префектурі Тіба
 Наруто — місто в префектурі Токусіма
 Вири Наруто — вири у протоці Наруто
 Протока Наруто — протока що з'єднує Тихий океан і Внутрішнє Японське море, розділяючи острови Хонсю і Сікоку.

Аніме
 Наруто — відоме аніме та манґа
 Наруто Удзумакі — головний герой аніме та манґи Наруто